Светско првенство у хокеју на леду 1991. је било 55. светско хокејашко првенство које се одржало од 19. априла до 4. маја 1991. у Финској - Група А, Југославији – Група Б и Данској - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 66. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по 5. пут освојила Шведска. Европско првенство је по 27. пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Турку, Хелсинки и Тампере, Финска 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг

Финални круг – Турку, Финска

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Љубљана, Блед и Јесенице, Југославија 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Четири првопласиране екипе су оствариле пласман у Групу А.

Светско првенство Група Ц – Копенхаген, Данска 
У Групи Ц су се такмичиле девет репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетпетог места. Четири првопласиране екипе су оствариле пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Финској
Хокеј на леду у Југославији
Хокеј на леду у Данској
Хокеј на леду у 1991.